El nombre de Iglesia de San Antonio es el nombre de varias iglesias cristianas en honor (advocación o patrocinio) a algún santo llamado Antonio (más normalmente a San Antonio de Padua).

Iglesias

Argentina 

 Iglesia de San Antonio de Padua, Merlo, Buenos Aires
 Iglesia de San Antonio de Padua, Capilla del Monte, Córdoba

Alemania  

 Iglesia de San Antonio, en Colonia

Bélgica 

 Iglesia de San Antonio, en Amberes
 Iglesia de San Antonio de Padua, en Bruselas

Bosnia y Herzegovina 

 Iglesia de San Antonio, en Sarajevo

Chile 

 Iglesia de San Antonio, en Barraza
 Iglesia de San Antonio, en Matilla
 Iglesia de San Antonio de Padua, en Aico
 Iglesia de San Antonio de Padua, en El Almendral
 Iglesia de San Antonio de Padua, en Putaendo
 Iglesia de San Antonio de Padua, en Santiago
 Iglesia de San Antonio de Padua, en Sucuna

Colombia 

 Iglesia de San Antonio de Padua, en Barbosa, Antioquía
 Iglesia de San Antonio de Padua, en Bogotá
 Iglesia de San Antonio, en Cali
 Iglesia de San Antonio, en Medellín
 Iglesia de San Antonio de Padua, en Yalí, Antioquía
Iglesia de San Antonio de Padua en Pacho.Iglesia de San Antonio de Padua en Girardot.
Catedral de la Santísima Trinidad y San Antonio de Padua en Zipaquirá.

 España  

 Iglesia de San Antonio, declarada Patrimonio de la Humanidad UNESCO, en Aranjuez, Madrid.
 Iglesia de San Antón, en Madrid.
 Iglesia de San Antón, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en Bilbao.
 Iglesia de San Antonio Abad, en Burgos.
 Iglesia de San Antonio Abad (BIC), en El Toboso, Toledo.
 Iglesia de San Antonio Abad, en Fornells, Menorca.
 Iglesia de San Antonio Abad (BIC), en Fuencaliente de La Palma, Santa Cruz de Tenerife.
 Iglesia de San Antonio Abad, en Rafelbuñol, Valencia.
 Iglesia de San Antonio Abad, en Sevilla.
 Iglesia de San Antonio Abad, (BIC 1973), en Trigueros, Huelva.
 Iglesia de San Antonio de Padua, en Alagón, Zaragoza.
 Iglesia de San Antonio de Padua, en Gijón, Asturias.
 Iglesia de San Antonio de Padua, (BIC), en Granadilla de Abona, Santa Cruz de Tenerife.
 Iglesia de San Antonio de Padua, en Negrón, Valencia.
Iglesia de San Antonio de Padua, en Pamplona.
 Iglesia de San Antonio de Padua, en Sevilla.
 Iglesia de San Martín y San Antonio, en Valencia.

 Israel  

 Iglesia de San Antonio, en Tel Aviv

 Italia 

 Basílica de San Antonio de Padua, en Padua

 Macao  

 Iglesia de San Antonio, en Tamuning, Guam, una dependencia de Estados Unidos en el Océano Pacífico

 México  

 Iglesia de San Antonio, en Atlacholoaya (municipio de Xochitepec) Morelos
 Templo de San Antonio, en Aguascalientes, Aguascalientes

 Mozambique 

 Iglesia de San Antonio, en la isla de Mozambique

 Pakistán  

 Iglesia de San Antonio, en Lahore

 Portugal  

 Iglesia de San Antonio, en Lisboa

 RU 

 Iglesia de San Antonio, en Warwick, Bermudas

 Suiza 

 Iglesia de San Antonio, en Egg

 Turquía  

 Iglesia de San Antonio de Padua, en Estambul

 Venezuela

 Iglesia de San Antonio de Padua, en San Antonio de Maturín

 Vietnam

 Iglesia de San Antonio de Padua''', en Hanói